Název Bydžov je obsažen v názvu více sídel:
 Starý Bydžov, původně město Bydžov, obec v okrese Hradec Králové
 Nový Bydžov, město v okrese Hradec Králové

Externí odkazy